Emile Mercier je lahko:
 Emile Mercier (lokostrelec)
 Emile Mercier (stripar)